Домо́вый волкозу́б () — вид змей семейства ужеобразных.

Общая длина достигает 51 см. Наблюдается половой диморфизм — самки крупнее самцов. Голова небольшая, заострённая, широкая. Глаза небольшие, зрачки округлые. Туловище стройное. Окраска однотонная — коричневая или серо-коричневая. По туловищу могут проходить белые или желтоватые поперечные полосы.

Любит селиться вблизи человеческого жилья, постоянно встречается в жилых и хозяйственных постройках, не исключая и деловых кварталов больших городов (отсюда название). Это довольно оживлённая и подвижная змея, хорошо лазает по вертикальной поверхности. День проводит в различных трещинах, щелях, под полом или под крышей, а ночью выходит на охоту. Питается гекконами, другими ящерицами, земноводными.

Имеет интересное средство защиты, пользуясь сходством с весьма ядовитой змеей — индийским крайтом.

Это яйцекладущая змея. Самка откладывает 4—11 яиц.

Живёт в Пакистане, Индии, Непале, Мьянме, Таиланде, Индонезии, на острове Шри-Ланка. Иногда встречается в китайской провинции Юньнань. Специально была завезена на остров Маврикий.

Примечания

Литература 
 Kramer, E. 1977. Zur Schlangenfauna Nepals. Rev. suisse Zool., 84 (3): 721—761.
 Trutnau,L. 1986. Einige vorläufige Bemerkungen zur Herpetofauna der südthailändischen Insel Phuket. Herpetofauna 8 (43): 17-27

Животные, описанные в 1758 году
Волкозубы
Пресмыкающиеся Азии